Le terme conférence de Cancún peut désigner :

 la Conférence Nord-Sud de Cancún sur la coopération internationale et le développement (1981)
 la Conférence internationale sur la pêche responsable (1992) de la FAO
 la conférence des Pays mégadivers de même esprit (2002)
 la Cinquième conférence ministérielle de l'Organisation mondiale du commerce (2003)
 le  de l'Amérique latine et des Caraïbes (), dernier sommet du Groupe de Rio, qui a créé la CELAC
 la Conférence de Cancún de 2010 sur le climat
 la  conférence (COP13) de la Convention sur la diversité biologique (2-)

Cancun
Cancún